Mortiis — музыкальная группа, которую образовал Håvard Ellefsen в 1993 году в Осло, Норвегия, после ухода из группы Emperor из-за творческих разногласий. По другой версии, дав показания против Варга Викернеса во время небезызвестных  событий, он вынужден был эмигрировать из Норвегии, опасаясь мести его сторонников. Занявшись сольной работой, 18-летний музыкант перебрался из Норвегии в Швецию, где выпустил своё первое творение, «Født Til å Herske». Почти вся музыка была исполнена на синтезаторах. Что касается текстов, то они были наполнены мрачными мистическими образами.

Состав 
 Mortiis (Håvard Ellefsen) — вокал, программирование
 Levi Gawron (Levi Gawrock Trøite) — гитара, программирование
 Åge Trøite — сессионная гитара (с 2005 года)
 Ruslan Zhelegotov - ударные
 Sarah Jezebel Deva — женский вокал (на концертах)

Бывшие участники 
 Sarah Jezebel Deva — женский вокал
 Leo Troy (Svein Tråserud) — ударные (2001—2007)
 Åsmund Sveinnungard — гитара
 Jostein Pendragon — гитара на одном концерте Kristiansand/Norway 2003
 Christopher Amott — гитара
 Endre Tonnesen — бас-гитара на альбоме «The Grudge»
 Magnus Abelsen — бас-гитара на альбоме «The Grudge»
 Mortal (Anund Grini) — гитара (2001—2002)
 Joe Letz - ударные (2008–2010)
 Chris Kling - ударные (2009-2011)

Дискография

Альбомы

Синглы

Видео

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mortiis 
 Official VampireFreaks site 
 Official Some Kind Of Heroin MySpace site 

Индастриал-рок-группы
Исполнители Earache Records
Музыкальные коллективы в стиле эмбиент
Индастриал-группы Норвегии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году